Osoby o tym nazwisku:
 Bob Swaim – amerykański reżyser, scenarzysta i aktor filmowy
 Nicolas Swaim – piłkarz z Marianów Północnych